Deze hits waren in 2013 Alarmschijf op Radio 538:

Muziek in 2013
2013